Баи́това — женская форма русской фамилии Баитов. Известные носительницы:
 Баитова, Светлана Николаевна (род. 1972) — советская гимнастка.
 Баитова, Татьяна Андреевна (род. 1992) — победительница конкурса «Краса России».